Savignano ist Namensbestandteil der italienischen Gemeinden:

Savignano Irpino, Provinz Avellino, Kampanien
Savignano sul Panaro, Provinz Modena, Emilia-Romagna
Savignano sul Rubicone, Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna

sowie Name der Orte

Savignano di Pomarolo, Ortsteil der Gemeinde Pomarolo, Provinz Trient
Savignano, Ortsteil der Gemeinde Vaiano, Provinz Prato
 Savignano, Ortsteil (frazione) der Gemeinde Grizzana Morandi

Siehe auch:

Venus von Savignano